Robert Ingemar Nordmark, švedski hokejist, * 20. avgust 1962, Kalix, Švedska.

Nordmark je v švedski ligi igral za klube Luleå HF, Västra Frölunda HC, Brynäs IF, Västerås IK, Djurgårdens IF, Hammarby IF in Enköpings SK. Leta 1981 je bil kot 191 izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega pa ni nikoli zaigral. Leta 1987 je bil ponovno izbran na NHL naboru, tokrat kot 59. s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je zaigral v sezoni 1987/88. Za tem je tri sezoni igral za klub Vancouver Canucks v ligi NHL, nato pa se je vrnil v Evropo, kjer je igral tudi v finski ligi za klub Lukko Rauma, švicarski ligi za klub Zürich SC Lions, avstrijski ligi za kluba VEU Feldkirch in EC KAC ter britanski ligi za klub Nottingham Panthers.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 24
| 4
| 2
| 6
|
| 16
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 34
| 4
| 3
| 7
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 5
| 5
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 8
| 5
| 13
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 10
| 15
| 25
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 3
| 9
| 12
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 9
| 15
| 24
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 32
| 7
| 8
| 15
|
| 46
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 87/88
|
| 67
| 3
| 18
| 21
| -6
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 88/89
|
| 80
| 6
| 35
| 41
| -4
| 97
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| -1
| 8
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 89/90
|
| 44
| 2
| 11
| 13
| -16
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 45
| 2
| 6
| 8
| -10
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 11
| 6
| 17
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 24
| 11
| 5
| 16
|
| 52
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 35
| 5
| 5
| 10
|
| 62
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 34
| 7
| 11
| 18
|
| 50
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +3
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 95/96
|
| 43
| 16
| 13
| 29
| +23
| 58
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +5
| 6
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 41
| 9
| 17
| 26
|
| 59
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 11
| 3
| 5
| 8
| +1
| 10
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Alpska liga
| 98/99
|
| 19
| 8
| 5
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 22
| 2
| 9
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 37
| 7
| 10
| 17
| +6
| 24
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| Nottingham Panthers
| Britanska liga
| 00/01
|
| 29
| 4
| 6
| 10
|
| 16
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 4
| 7
| -2
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Enköpings SK
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| +10
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 893
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 997
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 60
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Nottingham Panthers
Hokejisti Enköpings SK